Тенанго де Дорија има више значења:

 Општина Тенанго де Дорија (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенанго де Дорија (Тенанго де Дорија, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику